Termin  ima više značenja.

 Lijaza fotoprodukta spora, enzim
 Spl (juniks), grupa funkcija